Ibarra kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Ibarra (kanton), Imbabura, 
 Ibarra (provinshuvudstad), Imbabura,

Spanien 

 Ibarra (kommun), Baskien, Gipuzkoa, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar